Ollières (Var), gemeente in het Franse departement Var.
 Ollières (Meuse), plaatsje in het Franse departement Meuse, gemeente Spincourt.
 Les Ollières, gemeente in het Franse departement Haute-Savoie.